Melisa ve de mel (Μέλι /méli) en grec i significa dolço, dolça. S'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Melisa inclouen:
 Melisa Çakmaklı - judoka turca
 Melisa Gürpınar - poeta turca
 Melisa Jasmin Sağman - patinadora turca